Ел Манакал има више значења:

 Ел Манакал (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Манакал (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику